Borman je priimek več oseb:
 Aleksander Vladimirovič Borman, sovjetski general
 Frank Borman, ameriški astronavt

Glej tudi 
 Bormann